

Населені пункти та їхні частини

 Косаково — гміна в Пуцькому повіті Поморського воєводства
 Косаково — село в гміні Косаково Пуцького повіту Поморського воєводства
 Косаково — село в гміні Сроково Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Косаково — осада в гміні Орхово Слупецького повіту Великопольського воєводства

Примітки